Schweig ist

der Familienname folgender Personen:
 Eric Schweig (* 1967), kanadischer Schauspieler
 Graham Schweig (* 1953), US-amerikanischer Schriftsteller und Yogalehrer 
 Joseph Schweig (1850–1923), deutscher Glasindustrieller und Politiker
 Shmuel Joseph Schweig (1905–1984), israelischer Fotograf 

ein Ortsname:
 Schweig (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern

Siehe auch:
 Schwaig